Džbán může být:

 džbán (nádoba) – baňatá nádoba s uchem
 Džbán (geomorfologický celek) – geomorfologický útvar západně od Prahy, na Lounsku, Slánsku, Žatecku, Rakovnicku a Kladensku
 Džbán (přírodní park) – přírodní park v oblasti geomorfologického celku Džbán
 Džbán (hrad, okres Rakovník) – zřícenina hradu na sever od Mutějovic, v oblasti geomorfologického celku Džbán
 Džbán (zřícenina, Budětice) – zřícenina v okrese Klatovy
 Džbán (536 m) – vrchol v okrese Rakovník, 3 km jihovýchodně od zříceniny Džbán, v oblasti geomorfologického celku Džbán
 Džbán (589 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, severně od Bílova v okrese Plzeň-sever
 Džbán (609 m) – vrchol v okrese Strakonice u vsi Libějovické Svobodné Hory
 Džbán (678 m) – vrchol v okrese Klatovy
 Vodní nádrž Džbán – vodní nádrž v Praze-Vokovicích
 Džbán (Adršpašské skály) – skalní útvar v Adršpašských skalách

Podobné názvy 
 Dzban – vesnice v Mazovském vojvodství v Polsku
 Džbány (688 m) – vrchol v okrese Benešov

Externí odkazy